Yo Yogi! (1991) – amerykański serial animowany. Wyprodukowany przez studio Hanna-Barbera. Ostatni serial o Misiu Yogi.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Telewizyjne seriale animowane Hanny-Barbery
Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1991
Seriale telewizyjne zakończone w 1991
Filmy o niedźwiedziach